Arvid Posse kan syfta på bland andra: 

 Arvid Posse (riksråd) (1689–1754), svenskt riksråd
 Arvid Mauritz Posse (1792–1850), svensk justitiestatsminister
 Arvid Posse (1820–1901), svensk statsminister